Fakulta bezeichnet:
 Fakulta (FDGB), die fakultative (freiwillige) Rechtsschutz- und Unterstützungseinrichtung des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes (FDGB), 1946 gegründet;
 GUV/Fakulta, Gewerkschaftliche Unterstützungs- und Selbsthilfeeinrichtung der DGB-Gewerkschaften, gegründet 1950.